Kleszczele (plaats), plaats in Polen
 Kleszczele (gemeente), gemeente in Polen